Auriculariaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Auriculariaceae i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Auriculariales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Dessa svampar har långsträckta tvärdelade basidier, vilkas celler var för sig bildar en spor. Vissa av svamparna består endast av en filtartad hyfmassa, andra är försedda med stora, broskartade, öronlika fruktkroppar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Auriculariaceae